Diamantmuseum (Amsterdam)
Diamantmuseum (Antwerpen)
Diamantmuseum (Brugge)